Maria Theresia van Oostenrijk (1638-1683), dochter van Filips IV van Spanje en Elisabeth van Frankrijk, echtgenote van Lodewijk XIV
 Maria Theresia van Bourbon (1726-1746), dochter van Filips V van Spanje en Elisabetta Farnese, echtgenote van de Franse dauphin Lodewijk Ferdinand
 Maria Theresia van Bourbon (1882-1912), dochter van Alfons XII van Spanje en Maria Christina van Oostenrijk, echtgenote van Ferdinand Maria van Beieren